Villa Malenchini ist der Name dreier Landhäuser in Italien:
 Villa Malenchini di Lilliano in Bagno a Ripoli,
 Villa Malenchini in Castiglione della Pescaia,
 Villa Malenchini im Ortsteil Carignano der Stadt Parma.